Hotel Czarna Róża w Toruniu – dwugwiazdkowy hotel w Toruniu.

Lokalizacja 
Hotel znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego przy ulicy Rabiańskiej 11.

Historia 
Kamienica pochodzi z XVI wieku i od początku swego istnienia pełniła funkcję mieszkalną. Po zniszczeniach dokonanych w czasie wojen napoleońskich dom został gruntownie przebudowany. W 1897 roku ówczesny właściciel, kupiec Anastasius Jankiewicz z Drezna, otworzył w tym miejscu zajazd dla podróżnych.

Kamienica na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniała właścicieli. Byli nimi, m.in. jubiler Joseph Heilfron i fryzjer Hans Dittman. Ostatecznie w 1993 roku właścicielem obiektu stała się pani Iwona Kowalczuk-Kuś, która po jego kapitalnym remoncie adaptowała go na hotel.

W 1995 roku decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków kamienica ta została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/101

Architektura 
We wnętrzu kamienicy zachowany został XIX - wieczny układ przestrzenny. Elewacja frontowa utrzymana jest w stylu neorenesansu. W murach parteru i pierwszego piętra ocalały gotyckie wnęki.

Zobacz też 
 Turystyka w Toruniu
 Zabytki w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona hotelu

Zabytkowe kamienice w Toruniu
C